Bảo Ninh (schrijver), een Vietnamese schrijver van romans en korte verhalen
 Bảo Ninh (plaats), een plaats in Vietnam
 Bảo Ninh (strand), een strand in Vietnam